Moskovskaja  può riferirsi a:
 Moskovskaja – stazione della linea 2 della metropolitana di San Pietroburgo in Russia
 Moskovskaja – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod in Russia
 Moskovskaja – stazione della Linea 1, della Metropolitana di Samara in Russia
 Moskovskaya – una marca di vodka russa

Pagine correlate 
 Mosca 
 Moskovskij